Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (United Kingdom)
 Een klein kind, ukkepuk
 U.K. (band), Britse symfonische rockgroep
 U.K. (album), een studioalbum van deze rockgroep
 Universiteitskrant of UK, een Gronings universiteitsblad
 UK Records (United King Records), een Amerikaans platenlabel
 Oekraïens, met als taalcode uk, volgens ISO 639 alpha-1
 Urk (lettercode UK van de thuishaven), een Nederlandse stad
 Universala Kongreso, het jaarlijkse Esperanto-Wereldcongres.